

1 августа 
 Башмаков, Александр Александрович (84) — русский публицист, правовед, этнограф; действительный статский советник.
 Боровик, Паулина (37) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Высоцкая, Анна Григорьевна — лётчица 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, участница Великой Отечественной войны, гвардии младший лейтенант.
 Докутович, Галина Ивановна (22) — советская летчица, участница Великой Отечественной войны, штурман 46-го гвардейского легкобомбардировочного ночного авиационного полка, младший лейтенант.
 Жак, Ядвига Каролина (50) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Каширина, Глафира Алексеевна — лётчица, участница Великой Отечественной войны, штурман 46-го гвардейского бомбардировочного женского авиаполка, кавалер Ордена Красного Знамени.
 Коколович, Анна (50) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Литвяк, Лидия Владимировна (21) — Герой Советского Союза.
 Матушевская, Леокадия (37) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Мардосевич, Аделя (54) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Мацкевич, Евгения (39) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Нармонтович, Вероника (26) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Рапей, Юлия (42) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Саликова, Елена Константиновна — лётчица, штурман 46-го гвардейского ночного легкобомбардировочного авиаполка, участница Великой Отечественной войны, гвардии сержант.
 Хробот, Юзефа (47) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Черпка, Хелена (43) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Юзьвик, Элеонора Анеля (48) — блаженная Римско-Католической Церкви.

2 августа 
 Бубнов, Николай Матвеевич (39) — Герой Советского Союза.
 Вотинов, Степан Парфёнович — Герой Советского Союза.

3 августа 
 Ан Хи Дже (57) — — корейский политический деятель, демократ, публицист, предприниматель, основатель компании «Торговое общество Пэксан» и Партию молодежи Великого востока, умер от истязаний в японской тюрьме.
 Гуртьев, Леонтий Николаевич (52) — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Гинзбург, Семён Александрович — советский конструктор бронетехники.
 Ионосьян, Владимир Абрамович (38) — Герой Советского Союза. 
Старенков Виктор Васильевич - Командир взвода пулeметной роты 1131-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии. Лейтенант .

4 августа 
 Антонов, Михаил Моисеевич (20) — советский офицер-танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно) ().
 Глазов, Николай Васильевич — советский футболист.
 Панин, Борис Владимирович (22) — Герой Советского Союза.
 Руднев, Семён Васильевич (44) — Герой Советского Союза.

5 августа 
 Апанасенко, Иосиф Родионович (53) — советский военачальник, генерал армии, командующий войсками Среднеазиатского военного округа (1938—1941), командующий войсками Дальневосточного фронта (1941—1943), заместитель командующего войсками Воронежского фронта. Погиб в Курской битве.
 Шаббель, Клара (48) — советская разведчица.

6 августа 
 Маресева, Зинаида Ивановна (20) — Герой Советского Союза.

7 августа 
 Арман, Поль Матисович (40) — советский офицер, полковник. Первый в истории Красной Армии танкист, удостоенный звания Героя Советского Союза(1936), во время Великой Отечественной войны — командир 122-й танковой бригады. Погиб в бою в ходе Мгинской наступательной операции
 Быков, Иван Михайлович (31) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Николай Павлович (34) — Герой Советского Союза.
 Калустов, Григорий Шаумович (34) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза заместитель командира 11-й гвардейской отдельной танковой бригады по политической части 2-й танковой армии Центрального фронта, гвардии полковник.
 Лаар, Иосиф Иосифович (38) — Герой Советского Союза.
 Поворознюк, Иван Семёнович (22) — Герой Советского Союза.
 Сосновский, Алексей Васильевич (20) — Герой Советского Союза.

8 августа 
 Антонов, Григорий Яковлевич (49) — советский военачальник, гвардии генерал-майор танковых войск. погиб в Курской битве
 Астраханцев, Сергей Васильевич (28) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944, посмертно). Старший лейтенант. Погиб в Курской битве
 Душкин, Иван Ефимович (28) — Герой Советского Союза.
 Ильин, Николай Яковлевич (21) — Герой Советского Союза, старшина, заместитель политрука.
 Темченко, Иван Васильевич — Герой Советского Союза.
 Угловский, Михаил Николаевич (31) — Герой Советского Союза.

9 августа 
 Калинин, Алексей Николаевич (20) — Герой Советского Союза.
 Левченко, Василий Галактионович — Герой Советского Союза.
 Сутин, Хаим Соломонович (50) — российский художник еврейского происхождения.

10 августа 
 Добродецкий, Анатолий Васильевич (20) — Герой Советского Союза.
 Ловчев, Виктор Константинович (24) — Герой Советского Союза.

11 августа 
 Богатков, Борис Андреевич (20) — русский советский поэт.
 Влас Мизинец (36) — украинский поэт и публицист, активный деятель революционного подполья на Западной Украине.
 Кшенский, Александр Фадеевич (31) — Герой Советского Союза.
 Овинников, Сергей Михайлович (21) — Герой Советского Союза.

12 августа 
 Рустемов, Таштемир — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

13 августа 
 Вдовытченко, Иван Григорьевич (19) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Терезов, Евгений Матвеевич (25) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

14 августа 
 Елисеев, Александр Николаевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фирсов, Илья Петрович (38) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

15 августа 
 Бахтизин, Ахтям Мусалимович (46) — Участник Первой мировой, Гражданской, Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн. Полный Георгиевский кавалер.
 Коломиец, Алексей Семёнович — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового взвода 1270-й стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта, младший лейтенант, кандидат в члены ВКП(б), геройски погиб, закрыв своим телом вражескую амбразуру.
 Тихонов, Виктор Павлович (20) — Герой Советского Союза.

16 августа 
 Голосов, Василий Иванович — Герой Советского Союза.
 Орешков, Сергей Николаевич — Герой Советского Союза.
 Хамзалиев, Исмаил — Герой Советского Союза.

17 августа 
 Кочетков, Григорий Сергеевич (39) — Герой Советского Союза.
 Назин, Иван Ильич (23) — Герой Советского Союза.
 Николаев, Михаил Архипович (25) — Герой Советского Союза.
 Тимов, Соломон Самуилович — советский экономист и публицист, деятель Коминтерна.
 Сидоров, Вениамин Андреевич (19) — Герой Советского Союза.

18 августа 
 Кузьмин, Георгий Павлович (30) — Герой Советского Союза.
 Шихлинский, Али-Ага Исмаил-Ага оглы (78) — военачальник Русской Императорской Армии и Азербайджанской Демократической Республики, военный деятель Советского государства, генерал от артиллерии.

19 августа 
 Адамович, Людвиг Эрнест (58) — лютеранский священнослужитель, министр образования Латвии (1934—1935) Казнён в советской тюрьме.
 Несговоров, Тимофей Егорович — Герой Советского Союза.
 Пудовкин, Павел Григорьевич (39) — Герой Советского Союза.

20 августа 
 Арну, Рита — советская разведчица, участник сети резидентур Красная капелла, казнена нацистами.
 Барашев, Дмитрий Иванович (22) — командир звена 752-го бомбардировочного авиационного полка, Герой Советского Союза (1943), погиб в авиационной катастрофе.
 Дранищев, Евгений Петрович (24) — Герой Советского Союза.
 Майоров, Алексей Дмитриевич — командир орудия 5-й батареи 680-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (27-я армия, Воронежский фронт), сержант, Герой Советского Союза.

21 августа

22 августа 
 Смирнов, Клавдий Константинович — Герой Советского Союза.

23 августа 
 Кандауров, Пётр Степанович (30) — Герой Советского Союза.

24 августа 
 Зорин, Сергей Петрович — Герой Советского Союза.
 Нестеров, Иван Нестерович — орудийный наводчик 5-й батареи 680-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (27-я армия, Воронежский фронт), красноармеец, Герой Советского Союза.
 Отвальт, Эрнст (41) — немецкий писатель.

25 августа 
 Волох, Пётр Васильевич (46) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант танковых войск.
 Кумуков, Халмурза Сахатгереевич (30) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Степашов, Иван Сергеевич (24) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Юханссон, Юхан Петтер — шведский изобретатель, промышленник.

26 августа 
 Панин, Павел Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Петров, Владимир Михайлович (34) — латвийский и советский шахматист.
 Южанинов, Иван Васильевич (30) — Герой Советского Союза.

27 августа 
 Кирьянов, Константин Андрианович (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

28 августа 
 Андервуд, Джордж (58) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Сент-Луисе (1904) в беге н 4 мили среди команд.
 Вавилин, Алексей Сергеевич (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гарнизов, Михаил Тихонович — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Завражнов, Иван Дмитриевич (36) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кочергин, Егор Петрович (26) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Попов, Николай Ильич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Соловьёв, Василий Иванович (28) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

29 августа 
 Гуляев, Дмитрий Илларионович (32) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Жеребцов, Василий Григорьевич (28) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

30 августа 
 Белозерцев, Николай Александрович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Васильев, Фёдор Васильевич — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Исаков, Василий Леонович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Колесниченко, Степан Калинович (29) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

31 августа 
 Певунов, Виктор Иванович (20) — Герой Советского Союза.
 Соснина, Нина Ивановна (19) — руководитель комсомольского подполья в Малине в годы Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.